Кайра́тия () — род растений семейства .

Ботаническое описание 
Лианы. Листья сложные. Соцветие — метёлка. Плод — ягода с 2—4 овальными семенами.

Распространение 
Виды рода встречаются в тропических и субтропических областях Африки, Азии, Австралии и Океании.

Хозяйственное значение и применение 
Некоторые виды используются в качестве декоративных оранжерейных растений.

Таксономия 
Род Кайратия включает 67 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Cayratia Jussieu Flora of China

Виноградовые